Casa di cura San Camillo di Brescia
 Casa di cura San Camillo di Cremona
 Casa di cura Figlie di San Camillo di Cremona
 Casa di cura San Camillo di Forte dei Marmi
 Casa di cura San Camillo di Messina
 Casa di cura San Camillo di Milano
 Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma
 Casa di cura San Camillo di Taranto
 Presidio sanitario San Camillo di Torino
 Ospedale San Camillo di Trento
 Ospedale San Camillo di Treviso
 Ospedale San Camillo IRCCS di Venezia